Северный округ — один из девяти территориальных округов Архангельска. Расположен в северо-восточной части Архангельска.

Площадь территории — 9,28 км². В округ входят: посёлок Первых Пятилеток (народное название — «Сульфат»), деревни Верхняя и Нижняя Повракула, 3-я Соломбальская деревня, посёлок Конзихинский (Конзиха). Округ располагается на левом берегу протоки Северной Двины реки Кузнечиха, на Повракульском острове.

Население

История 
В 1991 году, в соответствии с постановлением мэра г. Архангельска от 13 ноября 1991 года № 2 и решением Архангельского городского совета депутатов от 15 ноября 1991 года № 88 «Об образовании территориальных городских округов», была произведена реорганизация структуры органов управления города, в результате которой ликвидировано деление на районы и образованы 9 территориальных округов, в том числе Северный (из северо-восточной части упразднённого Соломбальского района).

Инфраструктура 
На территории находятся городская клиническая больница № 6 (с поликлиникой № 2), средние общеобразовательные школы № 37, 43 и 51, Архангельский государственный многопрофильный колледж (образован путем реорганизации в форме присоединения индустриально-педагогического колледжа (АИПК, бывш. ПУ №15) к аграрному техникуму (ААТ, бывш. АСХТ), располагающемуся по адресу ул. Ильича, 43), Северный техникум транспорта и технологий (СТТТ, бывш. ПУ № 31), Факультет технологии и предпринимательства С(А)ФУ, культурный центр «Северный», Физкультурно-спортивный комплекс им. А.Ф. Личутина (стадион и бассейн), бывший Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат (СЛДК) и бывший Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат (СЦБК). В 2018 году Группа компаний «УЛК» выкупила у ООО «Поморская лесопильная компания» бывший Соломбальский ЛДК. Производство на площадке бывшего Соломбальского ЛДК к 2023 году закроют, пеллетный завод перевезут в Карпогоры. На территории бывшего Соломбальского ЛДК планируется строительство большого жилого комплекса.

Крупнейшие улицы Северного округа: Кировская, Ильича, Партизанская, Химиков, Добролюбова, Ударников, Репина, Мусинского, Красных Маршалов, Целлюлозная, Кольская, Малиновского, 40 лет Великой Победы.

Примечания

Ссылки 
 Информация о Северном округе на официальном сайте Архангельска
 Топографическая карта Q-37-128,129,130. Архангельск — 1 : 100 000

Округа Архангельска